Moor bezeichnet:
 Moor, ein Feuchtgebiet
 Moorboden, einen Boden, der reich an organischer Substanz ist
 Moorbad, eine Heilanwendung mit dem dort gewonnenen Torf
 eine Namensvariante der westafrikanischen Sprache Bimoba (Sprache)

Moor ist der Name folgender Orte:

in Brandenburg:
 Ortsteil der Gemeinde Brüssow im Landkreis Uckermark
 Moor (Lenzen), ein bewohnter Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe) im Landkreis Prignitz

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Ortsteil der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen (Rügen) im Landkreis Vorpommern-Rügen
 Moor-Rolofshagen, Ortsteil von Damshagen

in Niedersachsen:
 Ortsteil der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz
 Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen (Lüneburger Heide) im Landkreis Heidekreis
 Teufelsmoor, Ortsteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck

in Tschechien:
 Moor, deutscher Name für Slatina (Přešťovice), Okres Strakonice

in Ungarn:
 Moor, deutscher Name für Mór, Komitat Fejér

Moor ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhardinus de Moor (1709–1780), niederländischer reformierter Theologe
 Bob de Moor (1925–1992), belgischer Comiczeichner
 Carel de Moor (1655–1738), niederländischer Maler
 Carl Vital Moor (1852–1932), Schweizer Journalist, sozialdemokratischer Politiker und Geheimagent
 D. Moor (1883–1946), russisch-sowjetischer Grafiker
 Drew Moor (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ede Moór (1919–1976) ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Emánuel Moór (1863–1931), ungarischer Komponist, Pianist und Erfinder
 Emmy Moor (1900–1979), Schweizer Journalistin (SP)
 Eugen Rittweger de Moor (1921–1984), belgischer Diplomat
 Felix Moor (1903–1955), estnischer Hörfunkpionier
 George Raymond Dallas Moor (1896–1918), britischer Offizier
 Hans J. Moor (1933–2009), Schweizer Biologe und Hochschullehrer 
 Henrik Moor (1876–1940), österreichischer Maler
 Justus Moor (* 1987), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Moor (Maler) (1904–1991), Schweizer Maler
 Karl Vital Moor (1852–1932), Schweizer Journalist, sozialdemokratischer Politiker und Geheimagent, siehe Carl Vital Moor
 Lova Moor (* 1946), französische Tänzerin und Sängerin
 Marente de Moor (* 1972), niederländische Autorin
 Margriet de Moor (* 1941), niederländische Schriftstellerin
 Mariann Moór (* 1943), ungarische Schauspielerin

 Peter Moor (* 1971), Schweizer Architekt
 Peter Moor-Trevisan (* 1957), Schweizer Journalist
 Vincent de Moor (* 1973), niederländischer Musiker und DJ
 Walter Hermann Moor (1895–1984), Schweizer Architekt, Maler und Grafiker
 Wyman Bradbury Seavy Moor (1811–1869), US-amerikanischer Politiker

Moor steht für:
 Jan vom Moor, Freilichtmuseum im Landkreis Cuxhaven 
 Karl Moor und Franz Moor, Hauptfiguren des Dramas Die Räuber von Friedrich Schiller

 Amcotts Moor Woman, Moorleiche

Siehe auch:

 Altes Moor
 Großes Moor
 Moore
 Mohr (Begriffsklärung)
 Mor
 More